Церемониа́л ( — «священный обряд»):

 Церемониал (от «церемония») — ряд действий (обрядов, церемоний) и речей символического характера, традиционно обязательных в тех или иных случаях общественной и религиозной жизни (придворных приемов и выходов, присяги, коронования, погребения, венчания и т. д.).
 Церемониал епископов — литургическая книга в Римско-католической церкви.
 Церемониал Бенедикта XVI (2005—2013) — восстановивший некоторые папские облачения.
 Воинский церемониал — в военном деле.
 Морской церемониал — в морском деле определённые правила и приемы действия для морских судов

См. также 
 Священная конгрегация церемониала
 Обряд | Порядок

Примечания